RGW steht für:
 Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, eine internationale Organisation der sozialistischen Staaten unter Führung der Sowjetunion zur Zeit des Kalten Krieges.
 RGW-Auto, einen nie realisierten PKW der unteren Mittelklasse, der als Gemeinschaftsprojekt der RGW-Staaten unter Federführung der DDR und der ČSSR geplant war.
 Recoilless grenade weapon, die rückstoßlosen Panzerabwehrhandwaffen RGW 60 und RGW 90, welche als Matador bezeichnet werden.
 Rad'l gegen Wad'l, eine seit September 1992 ohne Unterbrechung regelmäßig stattfindende Sportveranstaltung bei der sich Läufer mit Radfahrern auf einer 4,8 km langen Bergstrecke mit 386 m Höhendifferenz von Mödling auf den Anninger südlich von Wien messen.

Abkürzung